Subtelność – kategoria w estetyce
 Subtelność – francuski dramat obyczajowy w reżyserii i według scenariusza Christiana Vincenta